Lars-Olof Larsson kan syfta på:

Lars-Olof Larsson (1873–1961), svensk spelman
Lars-Olof Larsson (1927–2015), svensk agronom 
Lars-Olof Larsson (1934–2020), svensk historiker 
Lars-Olof Larsson (född 1938), svensk-tysk konstvetare
Lars-Olof Larsson (född 1938), svensk hembygdsforskare